Das Mixed der Wimbledon Championships 1981 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Tracy und John Austin. Das Finale bestritten Tracy und John Austin gegen Betty Stöve und Frew McMillan, das Stöve und McMillan in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF-Datei; 270 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1981